

Pessoas
 Henrique III da Baviera (940–989)
 Henrique III da Germânia (1050–1106)
 Henrique III, Duque da Saxónia (1129–1195)
 Henrique III, Conde do Luxemburgo (?–1096)
 Henrique III de Inglaterra (1207–1272)
 Henrique III de Castela (1379–1406)
 Henrique III de França (1551–1589)
 Henrique III de Navarra (1553–1610)

Desambiguações de antropônimos